Scott Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Scott Township (Lonoke County, Arkansas)
 Scott Township (Mississippi County, Arkansas)
 Scott Township (Poinsett County, Arkansas)
 Scott Township (Sharp County, Arkansas)
 Scott Township (Champaign County, Illinois)
 Scott Township (Ogle County, Illinois)
 Scott Township (Kosciusko County, Indiana)
 Scott Township (Montgomery County, Indiana)
 Scott Township (Steuben County, Indiana)
 Scott Township (Vanderburgh County, Indiana)
 Scott Township (Buena Vista County, Iowa)
 Scott Township (Fayette County, Iowa)
 Scott Township (Floyd County, Iowa)
 Scott Township (Franklin County, Iowa)
 Scott Township (Fremont County, Iowa)
 Scott Township (Hamilton County, Iowa)
 Scott Township (Henry County, Iowa)
 Scott Township (Johnson County, Iowa)
 Scott Township (Madison County, Iowa)
 Scott Township (Mahaska County, Iowa)
 Scott Township (Montgomery County, Iowa)
 Scott Township (Poweshiek County, Iowa)
 Scott Township (Bourbon County, Kansas)
 Scott Township (Lincoln County, Kansas)
 Scott Township (Linn County, Kansas)
 Scott Township (Scott County, Kansas)
 Scott Township (Minnesota)
 Scott Township (Missouri)
 Scott Township (Buffalo County, Nebraska)
 Scott Township (Holt County, Nebraska)
 Scott Township (North Dakota)
 Scott Township (Adams County, Ohio)
 Scott Township (Brown County, Ohio)
 Scott Township (Marion County, Ohio)
 Scott Township (Sandusky County, Ohio)
 Scott Township (Allegheny County, Pennsylvania)
 Scott Township (Columbia County, Pennsylvania)
 Scott Township (Lackawanna County, Pennsylvania)
 Scott Township (Lawrence County, Pennsylvania)
 Scott Township (Wayne County, Pennsylvania)